Иван Атталь (; 4 января 1965, Тель-Авив, Израиль) — французский актёр и режиссёр.

Биография 
Родился во франко-алжирской семье евреев в Тель-Авиве. Детство провёл в пригороде Парижа. В кино дебютировал в 1989 году в фильме Эрика Рошана «Безжалостный мир» (Un monde sans pitié) при участии Ипполита Жирардо и Мирей Перьё. Первая роль принесла ему и первый успех — Иван получил «Сезар» как самый многообещающий новичок.

Как режиссёр дебютировал в 1997 году короткометражкой «У меня была женщина». А в 2001 снял мелодраму «Моя жена-актриса», где сыграл в паре с Шарлоттой Генсбур, с которой проживает в незарегистрированном браке с 1991 года и воспитывает троих детей.

Актёрская карьера Атталя перебирается через океан и он появляется в лентах Голливуда. В 2005 он сыграл в триллере Сидни Поллака «Переводчица» и в «Мюнхене» Спилберга, а в 2007 — в третьей части комедийного боевика «Час Пик».

В 2012 году на экраны вышел новый режиссёрский фильм Ивана Атталя — «Не входить, мы не одеты».

Фильмография

Актёр

Режиссёр 
  — У меня была женщина (I Got a Woman)
  — Моя жена-актриса (Ma femme est une actrice)
  — Они поженились, и у них было много детей (Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants)
  — Нью-Йорк, я люблю тебя (New York, I Love You)
  — Не входить, мы не одеты (Do Not Disturb)
  — Блестяще (Le Brio)
  —  (Mon chien Stupide)
  —  (Les Choses humaines)

Озвучка 
Том Круз:

  — С широко закрытыми глазами
  — Миссия невыполнима 2
  — Ванильное небо
  — Особое мнение
Джеймс Макэвой:

  — Пенелопа

Ссылки 
 Yvan Attal bio : biographie de Yvan Attal — Gala
 Иван Атталь (Yvan Attal) — Биография и интересные факты
 Movie Habit: Interview with Charlotte Gainsbourg and Yvan Attal